Николай Николаевич Васильев (18 мая 1910 год, посёлок Остроленский — 27 мая 1978 год, там же) — комбайнёр Остроленской МТС Нагайбакского района Челябинской области. Герой Социалистического Труда (1952).

Биография 
Родился в 1910 году в крестьянской нагайбакской семье в посёлке Остроленский. После окончания начальной школы работал в хозяйстве родителей. В 1929 году вступил в колхоз «12 лет Октября», потом работал на Остроленской МТС. С 1932 по 1934 год проходил срочную службу в Красной Армии. С 1934 года работал в совхозе «Гумбейский» и с 1936 года — бригадир-комбайнёр Остроленской МТС.

В 1951 году намолотил 8087 центнеров зерновых и масличных культур и 85 центнеров семян технических культур. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1952 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Неоднократно участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ в Москве.

Скончался в 1978 году в родном посёлке.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1952 года
 Орден Ленина — дважды (1952, 1957)

Примечания

Источники 
 Лукошникова Р. А., Социокультурное развитие в 1965—1985 гг. (на материалах Курганской, Свердловской и Челябинской областях), стр. 196—197
 [chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Vasilev&id=2544 Васильев Николай Николаевич, Энциклопедия Челябинской области]

Комбайнёры